

Cinema
Anything – film del 2017 diretto da Timothy McNeil

Musica 
 Anything – album dei The Damned del 1986
 Anything – singolo dei The Damned del 1986
 Anything – singolo dei Culture Beat del 1993, dall'album Serenity
 Anything – singolo dei 3T del 1995, dall'album Brotherhood
 Anything – singolo di Edyta Górniak del 1998
 Anything – singolo di Jay-Z del 2000, dall'album The Truth di Beanie Sigel
 Anything – singolo dei Third Eye Blind del 1999, dall'album Blue
 Anything – singolo dei The Calling del 2004
 Anything – singolo di JoJo del 2007, dall'album The High Road